Ramadier ist der Familienname von:

 Jean Ramadier (1913–1968), französischer Kolonialbeamter
 Paul Ramadier (1888–1961), französischer Politiker
 Pierre Ramadier (1902–1983), französischer Stabhochspringer

Siehe auch:
 Kabinett Ramadier